Il doppio maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pat Cash e Mark Kratzmann che hanno battuto in finale Pieter Aldrich e Danie Visser 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)

 Goran Ivanišević /  Petr Korda (semifinali)
 Tomás Carbonell /  Leonardo Lavalle (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
New South Wales Open 1990